

Cinema
Notorious - L'amante perduta (Notorious) – film del 1946 diretto da Alfred Hitchcock
Notorious B.I.G. (Notorious) – film del 2009 diretto da George Tillman Jr.

Letteratura 
 Pecora segnata (Notorious) – romanzo di Day Keene del 1954
 Notorious – romanzo di Cecily von Ziegesar della serie The It Girl

Musica
Notorious – album dei Duran Duran del 1986
Notorious – singolo dei Duran Duran del 1986, dall'omonimo album
Notorious – album del 1991 di Joan Jett
Notorious – album della colonna sonora di Notorious B.I.G. del 2009
Notorious – singolo delle The Saturdays del 2011
 The Notorious B.I.G. – rapper statunitense

Televisione
Notorius – programma televisivo in onda dal 2015 su Italia 1.
So NoTORIous – serie televisiva statunitense del 2006
Notorious – serie televisiva statunitense del 2016

Aziende
Notorious Pictures – Azienda cinematografica fondata nel 2012